Enrico Rodolfo Galbiati, teologo ed esegeta italiano
Ezio Galbiati, ex calciatore e allenatore di calcio italiano
Enzo Emilio Galbiati, militare  italiano
Eros Galbiati, attore italiano
Italo Galbiati, ex calciatore e allenatore di calcio italiano
Paolo Galbiati, allenatore di pallacanestro italiano
Roberto Galbiati, ex calciatore e allenatore di calcio italiano